

ASV ROMÂNIA: 
Asociația Salvatorilor Voluntari – SAR (ASV România – Search And Rescue) , este un ONG, nonprofit, care are ca scop realizarea unui mediu optim care să faciliteze intervenția în situații de urgență a salvatorilor voluntari. Aceasta își propune pregătirea salvatorilor voluntari pentru a interveni cât mai rapid și mai facil în misiunile de căutare și recuperare a persoanelor dispărute. Asociația colaborează cu alte instituții și organizații guvernamentale și nonguvernamentale. Pe lângă misiunile de salvare, membrii asociației organizează frecvent campanii umanitare pentru familiile defavorizate și copiii din zonele izolate din România!

În ultima perioadă membrii asociației au desfășurat activități umanitare în zone precum Dobârlău, Cața, Rupea, Hărman, Țara Făgărașului, Întorsura Buzăului, Lovnic. De asemenea, au participat la organizarea maratonului de vaccinare de la Aeroportul Internațional Brașov, alături de Prefectura Brașov, DSP Brașov, Consiliul Județean Brașov, SPJ Salvamont Brașov și Crucea Roșie. A sprijinit Consiliul Județean Brașov la acțiunile de împădurire din județul Brașov, a realizat activități de donare sânge, a participat cu autovehicule 4×4, două drone și voluntari la acțiuni de căutare a persoanelor dispărute în județul Brașov și Covasna alături de ISU, Jandarmeria Română și SPJ Salvamont Brașov. A derulat mai multe campanii umanitare pentru sprijinirea tinerilor din zonele defavorizate și greu accesibile. În contextul pandemic din această perioadă, ASV România a donat către copiii fără posibilități materiale laptopuri și calculatoare facilitând astfel posibilitatea acestora de a-și continua studiile.

Istoric:

2021 
Alături de alte instituții ale statului am demarat mai multe activități pentru prevenirea răspândirii virusului COVID19, am organizat singurul maraton de vaccinare de tip Drive-Thru din Brașov și am continuat să desfășurăm campanii umanitare, sprijinind și persoanele vârstnice care nu aveau posibilitatea de a se deplasa pentru cumpărături.

2019 
Începând cu anul 2019 am demarat procedura de înmatriculare a asociației și în Registrul Național. Acest lucru s-a finalizat în 2020 cand a fost înființată „Asociația Salvatorilor Voluntari – SAR”.

2018 
În anul 2018 am început să desfășurăm activități de tip SAR – Search And Rescue . Acest lucru s-a realizat cu resurse proprii. Fiecare membru și-a dotat masina 4×4 cu echipamente adiționale, precum ledbar, troliu, cauciucuri AT/MT, precum și cu alte lucruri necesare pentru a putea realiza misiunile de recuperare, dar și pentru a putea ajunge în locuri greu accesibile. Toate aceste echipamente au fost achiziționate din fonduri proprii. O parte dintre membrii au fost și au efectuat cursuri de pregătire de specialitate și am reușit să achiziționăm două drone speciale pentru misiunile de căutare persone dispărute.

2016 
În anul 2016 alături de o echipă de voluntari am început să organizăm campanii umanitare pentru copiii din zonele izolate din România și din spitalele din județul Brașov. În fiecare an am organizat campanii umanitare  și am reușit să strângem cadouri, am achiziționat produse necesare pentru cei nevoiași din fonduri proprii și le-am împărțim celor mai putin norocoși.

Referințe și note

Legături externe
Redirecționare Impozit
Pagină Web - Asociația Salvatorilor Voluntari - SAR

Articole presă
Maraton de vaccinare

Vezi și
 Salvamont Brasov